Laestrygones är ett släkte av spindlar. Laestrygones ingår i familjen Desidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Laestrygones